Plaats in Indonesië
 Pulau Batu (Jujuhan Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Pulau Batu (Negeri Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung